FOD est un sigle qui peut désigner :
 Fuel oil domestique (en français, fioul domestique) ;
 formation ouverte et à distance ;
 FOD, un groupe de punk rock belge ;
 Foreign object debris (en français, débris), un objet étranger à un aéronef, mais pouvant lui causer des dommages.